Die Saison 2007/08 im CEV-Pokal begann mit der ersten Runde am 24. November 2007 und endete mit dem Finale am 16. März 2008. Scavolini Pesaro aus Italien gewann den Wettbewerb.

Bilanz 

Deutsche Mannschaften waren nicht beteiligt. Österreich wurde durch ATSC Klagenfurt vertreten, die Schweiz durch Zeiler Köniz und VFM Franches-Montagnes.

Klagenfurt schied in der ersten Runde gegen Köniz aus.

Köniz verlor nach dem Sieg gegen Klagenfurt im Achtelfinale gegen Albacete.

Franches-Montagnes unterlag in der ersten Runde gegen Osijek.

Spielplan 

In der ersten Runde traten 32 Mannschaften im K.-o.-System mit Hin- und Rückspiel gegeneinander an. Die Sieger spielten im Achtelfinale und Viertelfinale weiter.

Die Sieger der Viertelfinal-Spiele qualifizierten sich für das Final Four in Belgrad. Das Halbfinale sowie das Finale und Spiel um Platz 3 wurden in jeweils einem Spiel entschieden. Pesaro gewann das Finale gegen Le Cannet und die Gastgeber sicherten sich gegen Chabarowsk den dritten Platz.

 Bydgoszcz zog sich aus dem Wettbewerb zurück, Chabarowsk erreichte kampflos das Final Four.

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2007 Frauen
Volleyballsaison 2007/08
Frauenvolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften